Moriscos puede hacer referencia a:
 Los moriscos, españoles musulmanes bautizados tras la pragmática de los Reyes Católicos del 14 de febrero de 1502.

Además, puede referirse a las siguientes divisiones administrativas en España:
 Moriscos, municipio de la provincia de Salamanca, en Castilla y León.
 Castellanos de Moriscos, municipio de la provincia de Salamanca, en Castilla y León.
 Los Moriscos, pedanía del municipio de Ingenio, en Las Palmas de Gran Canaria, Islas Canarias.